Hänel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hänel (1824–1902), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer   
 Albert Hänel (1833–1918), deutscher Jurist und Politiker
 Andreas Hänel (* 1958), deutscher Manager
 Barbara Hänel-Faulhaber, deutsche Pädagogin
 Christian Friedrich Hänel (1743–1820), deutscher Kaufmann, Bürgermeister in Leipzig  
 Christian Heinrich Hänel (1715–1777), deutscher Mediziner
 Eduard Hänel (1804–1856), deutscher Buchdrucker und Schriftgießer
 Erich Hänel (1915–2003), deutscher Fußballspieler
 Erik Hänel (* 1984), deutscher Skilangläufer

 Gustav Friedrich Hänel (1792–1878), deutscher Jurist und Rechtshistoriker
 Horst Hänel (1926–2002), deutscher Fußballspieler
 Johannes Hänel (1887–1956), deutscher evangelischer Theologe   
 Karin Hänel (* 1957), deutsche Weitspringerin
 Klaus Hänel (1936–2016), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Kristina Hänel (* 1956), deutsche Fachärztin für Allgemeinmedizin
 Lars Hänel (* 1985), deutscher Skilangläufer
 Maria Erdmuthe Benigna Hänel (1714–1775), deutsche Schriftstellerin
 Max Joachim Hänel (* 1929), Bauingenieur und Schriftsteller
 Moritz Christian Hänel (1800–1890), deutscher Jurist
 Ralph Waldemar Hänel (* 1935), deutscher Geophysiker und Hochschullehrer, Sachbuchautor
 Richard Hänel (* 1895), deutscher NS-Politiker und Oberbürgermeister
 Ulrich Hänel (* 1957), deutscher Hockeyspieler
 Wolfram Hänel (* 1956), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Haenel, Hanel, Hanell, Hähnel, Henel
 Interpellation Hänel, Anfrage an die preußische Regierung im November 1880